1. division 1949-50 var den 38. sæson i Danmarksturneringen. KB blev den første klub, som vandt Danmarksmesterskabet tre i træk. For andet år i træk får AB sølv, og AGF tredjepladsen.

Mesterskabet afgøres på sidste spilledag, da KB spiller 0-0 mod AB og dermed slutter et point foran AB.

ØB rykker ned uden at have vundet en eneste af klubbens tolv sidste kampe.

Tabel 

Oprykker fra 2. division: B 1909

Sæsoner i 1. division (fodbold)